Ђурђа Стојковић (рођ. Марковић; Бабина Пољана, 20. октобар 1913)  је српска стогодишњакиња која  је тренутно најстарија жива особа у Србији, такође је и најстарија особа у Србији која је преживела вирус Ковид 19.

Биографија
Ђурђа Стојковић је рођена у селу Бабина Пољана код Трговишта 20. октобра 1913. године. Јавност је за њу сазнала у марту 2019, кад је била приказана у емисији Квадратура круга на РТС-у. Тад је речено да је рођена 1908. године. Због недостатка доказа Ђурђа Стојковић никада неће бити верификована од стране Геронтолошке истраживачке групе, са тврдњом о рођењу 1908. године, јер су све матичне и црквене књиге уништене за време Другог светског рата. Истраживачи сугеришу да jе она заправо рођена 1913. године, јер је њено најстарије дете рођено 1929. године, а њен најмлађи син је 2021. године имао 58 година, што би значило да га је родила са 55 година, што је немогуће и због тога и низа других неправилности 1908. година остаје као година тврдње без довољно доказа који говоре да је рођена 1908. године.

Њени родитељи, отац Јанча и мајка Милевка Марковић имали су једанаесторо деце, од којих је Ђурђа била најстарија. Укупно 8 сестара и 2 брата имала је Ђурђа, иако је била најстарија, све их је надживела, као и троје своје деце, од укупно једанаесторо преживелих по рођењу.

Цео свој живот провела је на селу бавећи се пољопривредом и сељачким пословима на њивама и ливадама, шумама и брдима. Живела је у сиромаштву и условима недостојним човека, никада није ишла даље из села, а до своје 105. године могла је да ради све кућне послове.

Преживела је Први и Други светски рат, дана 4. децембра 2020. потврђено је да је заражена ковидом 19, али се после излечила упркос доби од 107 година. Она је и последња жива особа у Србији рођена пре Првог светског рата.

Родила је једанаесторо деце, од којих су три сина преминула до 2019. године. Најстарије дете Ђурђе Стојковић је њена ћерка Десанка, рођена 1929. године која у Северној Македонији. Своје прво дете Ђурђа је родила са 16, а најмлађе са 49 година, што је чини једном од најстаријих жена на свету које су успеле родити дете у тим годинама.

После прележне инфекције Корона вирусом, остала је непокретна, више не може да хода, тешко говори и болује од деменције, никога не препознаје, разговора са духовнима и по недељу дана не конзумира храну, изјавио је крајем 2021. године њен син Мирослав који се и брине о њој.

Дана 6. јула 2022. године, након смрти 110-годишње Тамаре Крутиков са Новог Београда, постала најстарија позната жива особа у Србији.

Бака Ђурђа тренутно живи са сином Мирославом у трошној кући у засеоку планинског села Радовница близу Трговишта.

Референце

Сљашње везе
 Đurđa je najstarija Srpkinja: Ima 111 godina a kada vidite KAKO ŽIVI, SKAMENIĆETE SE OD TUGE(Blic.rs, 8. март 2019)
List of oldest people from Serbia (Gerontology Wiki)

Рођени 1913.
Трговиштанци
Стогодишњаци